Savaria
 Sabaria (Spanje), een semiautonoom gebied tussen het Suevenrijk en Visigotisch Spanje
 Sabaria (geslacht), een vlindergeslacht